Een verkeersweg:
 N91 (België)
 N91 (Frankrijk)
 Een voormalige verkeersweg:
 N91 (Nederland)